Respect Yourself — вісімнадцятий студійний альбом Джо Кокера, випущений 7 липня 2002 на лейблі EMI.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми EMI Records
Липень 2002